Ponte puede referirse a:

Lugares 

 Ponte (Arteijo), aldea española de la parroquia de Oseiro, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Ponte (Guimarães), freguesia portuguesa del municipio de Guimarães, distrito de Braga
Ponte (Italia), localidad italiana de la provincia de Benevento, región de Campania.
Ponte (rione de Roma), distrito italiano (rione) de la ciudad de Roma.
Ponte (Silleda), parroquia española del municipio de Silleda en la provincia de Pontevedra, Galicia.
Ponte (Tineo), parroquia española del concejo de Tineo, Asturias.
Ponte (Vila Verde), freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.

Otros 
Ponte Alta do Bom Jesus, un municipio brasileño del estado del Tocantins.
Ponte Alta do Tocantins, un municipio brasileño del estado del Tocantins.
Ponte Branca, un municipio  brasileño del estado de Mato Grosso.
Ponte Buggianese, una localidad italiana de la provincia de Pistoia, región de Toscana.
Ponte Capriasca, comuna suiza del cantón del Tesino.
Ponte da Barca, municipio portugués del distrito de Viana do Castelo.
Ponte da Barca (freguesia), antigua freguesia portuguesa del municipio de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.
Ponte da Barca, Vila Nova de Muía e Paço Vedro de Magalhães, una freguesia portuguesa del municipio de Ponte da Barca, distrito de Viana do Castelo.
Ponte de Lima, municipio portugués del distrito de Viana do Castelo.
Ponte de Lima (freguesia), antigua freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo.
Ponte dell'Olio, una localidad italiana de la provincia de Piacenza, en Emilia-Romaña.
Ponte de Sor, municipio portugués del distrito de Portalegre.
Ponte de Sor (freguesia), antigua freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.
Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor, freguesia portuguesa del municipio de Ponte de Sor, distrito de Portalegre.
Ponte de Vagos, antigua freguesia portuguesa del municipio de Vagos, distrito de Aveiro.
Ponte de Vagos e Santa Catarina, freguesia portuguesa del municipio de Vagos, distrito de Aveiro.
Ponte di Legno, una localidad italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía.
Ponte di Piave, una localidad italiana de la provincia de Treviso, región de Véneto.
 Ponte do Ba, aldea española de la parroquia de Loureda, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
Ponte do Rol, freguesia portuguesa del municipio de Torres Vedras, distrito de Lisboa.
Ponte Gardena, una localidad italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio.
Ponte in Valtellina, una localidad italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía.
Ponte Lambro,  una localidad italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.
 Ponte Lema, aldea española de la parroquia de Lema, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
Ponte nelle Alpi, una localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto.
Ponte Nizza, una localidad italiana de la provincia de Pavía, región de Lombardía.
Ponte Nossa, una localidad italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.
Ponte Preta, un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.
Ponte San Nicolò, una localidad italiana de la provincia de Padua, región de Véneto.
Ponte San Pietro, una localidad italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.
Ponte Tresa, comuna suiza del cantón del Tesino.

Miscelánea 

Ponte alle Grazie, un puente sobre el río Arno situado en Florencia, Italia.
Ponte delle Tette, un pequeño puente en Venecia, Italia.
Ponte do Freixo, un puente sobre el río Duero, que une los municipios de Oporto y Ponte do Freixo, Portugal.
Ponte las pilas (1991-1992),  un programa de televisión musical y español, emitido por La 2 de Televisión española.
Ponte Pênsil, era un puente sobre el río Duero, que une los municipios de Oporto y Vila Nova de Gaia, Portugal.
Ponte tú, un programa de televisión de Chile.